Nachitschewan steht für:

 Nachitschewan am Don, bis 1928 selbständige Stadt, heute Stadtteil von Rostow, Südrussland
 Naxçıvan (Stadt), Hauptstadt der nachfolgenden Regionen 

Regionen:
 Autonome Republik Nachitschewan (seit 1991), Exklave von Aserbaidschan, gelegen zwischen Armenien, Iran und der Türkei
 Autonome Sozialistische Sowjetrepublik Nachitschewan (1924–1991)
 Khanat Nachitschewan (1747–1828)